Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Sandy Mayer 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Peter Fleming /  Tom Gullikson (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)

 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (finale)
 Gary Donnelly /  Butch Walts (secondo turno)
 Steve Meister /  Brian Teacher (quarti di finale)
 Chris Dunk /  Wally Masur (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1984